AKW steht für:

 Amberger Kaolinwerke Eduard Kick, Unternehmen aus Hirschau
 Angkor Airways, kambodschanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Anhaltische Kohlenwerke, ein ehemaliges Unternehmen der mitteldeutschen Kohlewirtschaft
 Atomkraftwerk, siehe Kernkraftwerk

Siehe auch:

AKW